Александр Паскин: Паскин, Александр Александрович (1881—1947) — офицер русского и советского флота, гидрограф.
 Паскин, Александр Степанович (1846—1914) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы; отец предыдущего.